Stonehurst ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stonehurst (Kalifornien)
 Stonehurst (Pennsylvania)
 Stonehurst East (New Jersey)
 Stonehurst West (New Jersey)

in Kanada:
 Stonehurst (Nova Scotia)